MARTa — музей современного искусства в Германии.

Музей MARTa находится в городе Херфорд, земля Северный Рейн-Вестфалия. Отражает в своём собрании главные тенденции развития в искусстве XXI века, в частности в области художественного дизайна и проектирования современной мебели. В музее также происходят выставки прикладного искусства и дизайна, в том числе в кооперации с фирмами — производителями мебели, имеющими традиционно обширную сеть предприятий в районе Херфорда. Название музея MARTa выражает эти тенденции — М в данном случае означает мебель, ART — англ. искусство и а — амьбиенте. В здании музея предусмотрены посещения для проведения различных научных мероприятий, просмотра кинофильмов и т. п. Директор музея — Роланд Нахтигеллер (с января 2009 года). Адрес музея MARTa в Херфорде — Гёбенштрассе 4-10 (Goebenstraße 4-10).

Здание музея спроектировано архитектором Фрэнком Гери и было построено в 2001—2005 годах в деконструктивистском стиле. Строительство обошлось в 30,1 миллион евро. Выставочная площадь музея равна 2.500 м². Само здание, созданное из камня и стали, выглядит как гигантская скульптура, совершенно асимметрично и не имеет на своей внешней стороне окон. Крыши над его отдельными частями волнистой формы и различной высоты. В центре музея находится «собор» высотой в 22 метра, вокруг которого кружат 5 выставочных галерей различной высоты. Входное отделение создано из стекла и металла. Стены и потолки внутренних помещений, сделанные из гипс-картона, также неровные и волнистой формы. Вокруг здания музея расположены различные скульптуры и искусственные объекты, например Стальной шар Лучано Фабро.

Выставки 
 2010: Richard Neutra in Europa
 2010: A Lifetime for Architecture — Der Fotograf Julius Shulman

Литература 
 Uli Kahmann (ред.): Frank O. Gehry — MARTa Herford. Herausgegeben von MARTa Freunde und Förderer e.V. Birkhäuser, Basel u. a. 2005, ISBN 3-7643-7162-5.
 Michael Kröger (ред.): Sammlung MARTa Herford 01. MARTa, Herford 2005, ISBN 3-938433-03-5.
 Klaus Leuschel (изд.): Richard Neutra. Bauten und Projekte 1960—1970. DuMont u. a., Köln 2010, ISBN 978-3-8321-9286-0, (к выставке: Richard Neutra in Europa. Bauten und Projekte 1960—1970, Herford, 8. Mai 2010 bis 1. August 2010).

Ссылки 

 Официальный сайт музея MARTa Herford

Художественные музеи Германии
Музеи Северного Рейна-Вестфалии
Музеи современного искусства
Деконструктивизм